Invista — компания, одна из самых крупных производителей полимерных волокон, смолы и промежуточного сырья для производства синтетических полимерных материалов. На данный момент входит в состав концерна Koch Industries.

Торговые марки 

Лайкра (Lycra) — синтетическое волокно, эластомерная нить, применяемая для шитья обтягивающей одежды. Товарный знак принадлежит фирме Invista.

Кордура (Cordura) — зарегистрированная торговая марка сертифицированного нейлона, толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, с водоотталкивающей пропиткой и с полиуретановым покрытием.

Другие торговые марки Antron, Comforel, Coolmax, Dacron, Polarguard, SolarMax, Stainmaster, Tactel, Thermolite.

См. также 

 Товарные знаки, ставшие именами нарицательными

Примечания

Ссылки 

 

Химические компании США
Транснациональные корпорации
Компании, занимающиеся нанотехнологиями